En la mitología griega Perimela o Perimele (en griego antiguo Περιμήλη) es el nombre de tres personajes, conocidas únicamente por ser amantes o hijas de personajes célebres:

 Perimela, una hija de Hipodamante, amante del oceánida Aqueloo.
 Perimela, una hija del Admeto de Feras y de Alcestis. Casó con el argonauta Argos, siendo madre con él de Magnes, del cual Magnesia tomó su nombre.
 Perimela, una hija de Amitaón y Aglea. Fue la esposa de Antión, con el que tuvo a Ixión.

Bibliografía

Fuentes 

 Antonino Liberal: Metamorfosis, xxiii.
 Diodoro Sículo: Biblioteca de Historia. iv, 69.3
 Ovidio: Las metamorfosis, viii, 591.

Enlaces externos 

 Perimede en el Proyecto Perseus.
 Perimela en el Proyecto Perseus.
 Perimele en el Proyecto Perseus.